Lijst van kastelen in Limburg (België)
Lijst van kastelen in Limburg (Nederland)